

Persone
 Alberto Rodríguez Barrera (1974) – calciatore messicano
 Alessandro Barrera, anche noto come Dakkar (1920-2004) – attore peruviano
 Álex Barrera (1992) – cestista spagnolo
 David Omar Rodríguez Barrera, anche noto come Deivid (1989) – calciatore spagnolo
 Elkin Barrera (1971) – ciclista colombiano
 Evaristo Barrera (1911-1982) – calciatore e allenatore di calcio argentino
 Francesco Barrera (1935-2004) – politico e giornalista italiano
 Jorge Barrera (1982) – calciatore messicano
 Juan Barrera (1989) – calciatore nicaraguense
 Llum Barrera (1968) – attrice e umorista spagnola
 Lucas Barrera Oro (1981) – rugbista a 15 argentino
 Marco Antonio Barrera (1974) – pugile messicano
 Maria Canals Barrera (1966) – attrice statunitense
 Pablo Barrera (1987) – calciatore messicano
 Panchi Barrera (1985) – cestista uruguaiano naturalizzato spagnolo
 Rodrigo Barrera (1970) – calciatore cileno
 Stefano Barrera (1980) – schermidore italiano

Altro
 Barrera (Texas) – census-designated place nella contea di Starr, in Texas
 19395 Barrera – asteroide della fascia principale